Reinwald ist der Nachname folgender Personen:

 Adalbert Reinwald: Pseudonym für Adalbert Luntowski (1883–1934), deutscher Autor und Lebensreformer
 Brigitte Reinwald (* 1958), deutsche Neuzeithistorikerin und Hochschullehrerin
 Christophine Reinwald (1757–1847), ältere Schwester von Friedrich Schiller
 Grete Reinwald (1902–1983), deutsche Schauspielerin
 Gustav Reinwald (1837–1898), deutscher Pfarrer und Archivar
 Hanni Reinwald (1903–1978), deutsche Schauspielerin
 Hans D. Reinwald (* 1968), deutscher Kommunalpolitiker und Oberbürgermeister von Leimen
 Johann David Reinwald (1746–1813), deutscher Theaterschauspieler
 Otto Reinwald (1899–1968), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Friedrich Hermann Reinwald (1737–1815), deutscher Bibliothekar und Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Rheinwald